Haga se poate referi la:

Locuri
Haga, un oraș din Olanda

Japonia
Haga, Hyōgo, un fost orășel din Prefectura Hyōgo
Haga, Tochigi, un orășel din Prefectura Tochigi
Districtul Haga, Tochigi, un district din Prefectura Tochigi

Norvegia
Haga, Akershus, un sat din comuna Nes, Akershus
Haga, Hordaland, un sat din comuna Samnanger, Hordaland
Stația Haga, o stație de cale ferată din satul Haga, comuna Nes, Akershus
Biserica din Haga (Norvegia), o biserică din satul Haga, comuna Samnanger

Suedia
Håga, localitate din comuna Uppsala, Uppsala län
Haga, Göteborg, un district din Göteborg
Haga, Umeå, o zonă rezidențială din Umeå
Castelul Haga , un castel de lângă Lacul Mälaren
Biserica Haga, o biserică din Göteborg
Haga Echo Temple, situată în Hagaparken, Stockholm  
Haga, Enköping, localitate din comuna Enköping, Uppsala län
Palatul Haga , din Hagaparken, comuna Solna
Haga trädgård, Hagaparken Solna, Suedia
Hagaparken (Haga Park), comuna Solna

Persoane
Arild Haga (1913–1985), scriitor norvegian
Åslaug Haga, politician norvegian
Borghild Bondevik Haga (1906–1990), politician norvegian
Cornelius Haga (1578–1654), primul ambasador al Olandei în Imperiul Otoman
 Hans Haga (1924-2008), lider agrar norvegian
Hans Jensen Haga, politician norvegian
Herman Haga (1852–1936)
Marcelius Haga, politician norvegian
Noriyuki Haga

Altele
, a number of steamships